La Princesa Clara (Princess Clara, en inglés) es un personaje ficticio de la serie animada La casa de los dibujos, parodia de la princesa Ariel de Disney. 
Hija 3 de Bin Laden  y un importante personaje en la vida del cine , se le acusa de delitos de 3 nivel .

Características 
Es cristiana y ultraconservadora, homófoba (a pesar de haber mostrado tendencias lésbicas en el primer episodio de la serie), intolerante y antisemita. En los episodios que aparece se suelen tratar estos temas, así como también otros cambiados por la iglesia como aborto, investigación celular, sexualidad, matrimonio homosexual, entre otros.

Infancia 
Clara tuvo una infancia un poco perturbadora pues su padre no la quería ya que prefería a las bailarinas del cabaret del palacio por lo cual Clara decidió volverse una estríper solo para que su padre le dijera "Te amo".

Personajes de Drawn Together
Clara, Princess

en:List of Drawn Together characters#Princess Clara